SambaÉdu est un logiciel libre de serveur pédagogique à destination initiale des écoles, collèges et lycées, qui a aussi été mis en place dans des Centre de formation d'apprentis, des Institut universitaire de technologie, des entreprises et des associations.

Il propose un ensemble de services permettant la mise en place complète d'un réseau informatique unifié, depuis la gestion d'un annuaire d'utilisateurs et de groupes associés (à partir d'une base de donnée lié à l'Éducation Nationale par exemple) jusqu'à l'installation automatisée de système d'exploitation ou d'applications sur les postes informatiques, en passant par la gestion centralisée des postes clients Windows ou Linux et des imprimantes sur le réseau.

Le projet existe depuis février 1998 et repose sur la distribution Debian. Il est créé, développé, maintenu et supporté essentiellement par des enseignants français. 

Il utilise les technologies du libre telles que Samba 4, MariaDB, Apache, Wpkg, et TFTP.

Historique

Création de SambaÉdu 1 

En février 1998, Olivier Lecluse, alors professeur de mathématiques au collège Le Ferronay à Octeville, entreprit de mettre en réseau les 15 ordinateurs de son collège. Il mit donc au point des scripts et une interface d’administration dans le but d’alléger son travail, basé sur un serveur Linux et sur Samba. Il a par la suite rassemblé cela dans un kit, afin à la fois qu'une personne novice puisse utiliser le réseau en place, dans le cas où il muterait, et à la fois de permettre à d'autres établissements de profiter de cet outil.

SambaÉdu 2 

À la suite de ces résultats encourageants de la mise en place dans le collège Le Ferronay, une expérimentation plus large a été déclenchée dans six collèges de la Manche. Ceux-ci, dans le cadre d’un plan d’équipement des CDI mené par le conseil général de la Manche, ont été dotés d’ordinateurs, d’imprimantes réseau, de tour de CD-ROM et d’un serveur configuré avec SambaÉdu. Une formation pour deux personnes de l’établissement a été mise en place afin d’assurer une administration de premier niveau du serveur via une interface graphique Web.

Cette expérimentation a été concluante, et la généralisation à tout le département a été décidée. Pour cela, un appel d’offres a été lancé par le Conseil général de la Manche et une entreprise a été retenue. Celle-ci a eu pour mission de fournir un serveur au Centre Régional de Documentation Pédagogique (ou CRDP) et de l’installer conformément aux besoins des collèges. Ce serveur a ensuite été retourné à l’entreprise pour le cloner et l’installer dans les collèges.

Le Conseil général de l’Orne a également décidé de suivre la même direction, avec la même stratégie.

La configuration de ces serveurs, faite par le CRDP était la suivante :
 Distribution Debian ;
 SambaEdu 2.08 (datant du vendredi 27 avril 2001) ;
 Messagerie interne/externe ;
 Proxy Cache transparent, avec statistiques de consultation des sites ;
 Serveur Web Apache + PHP + MySQL ;
 Interface Webmail (IMP).

SambaÉdu 3 

Le passage à SambaÉdu 3 (ou SE3) s’est traduite par une facilitation de la gestion du serveur et une accentuation de l’accompagnement des usages pédagogiques, en fonction des besoins, par exemple la possibilité d'utiliser des ordinateurs clients utilisant un système d'exploitation Linux. Il était toujours basée sur Samba, avec OpenLDAP pour l'annuaire des utilisateurs. La distribution Debian avait à nouveau été choisie pour sa robustesse et sa fiabilité, et les premiers paquets SambaÉdu ont alors vu le jour, ainsi que leurs modules optionnels en fonction des besoins et de l’inspiration des développeurs. Les premières versions sont sorties en 2003, la version 1.01 le 10/02/2007.

L’installation du serveur a également été grandement simplifiée, et finalement totalement automatisée via un ISO. SE3 se basait sur Samba 3 (initialement, puis Samba 4 vers la fin), OpenLDAP et MySQL. Il comportait une fois de plus une interface Web permettant l'administration du dispositif par une personne non initiée à Linux.

SE3 a pu ainsi être déployé dans de nombreuses académies, et massivement dans certaines d’entre elles, comme Caen et Rouen, berceau historique, mais également Nantes, Strasbourg, Créteil, Versailles ou encore Clermont-Ferrand. On comptera plus de 2200 serveurs en production en septembre 2011.

Contrairement à la version 2, la version 3 était spécialisée dans la fonction de serveur de fichiers. Aucune fonctionnalité d'hébergement de pages web ou de messagerie n'était intégrée à SE3.

Durant ces nombreuses années, SE3 a rendu les services attendus tout en s’adaptant aux versions successives de Debian. Ce modèle finira toutefois par montrer ses limites avec les arrivées successives des postes sous Windows 10, et l'obsolescence des anciennes versions du protocole SMB.

La décision sera donc prise d’arrêter le développement de SE3 fin 2018, alors sous la distribution Wheezy, afin de développer une nouvelle version 4 sous Stretch.

SambaÉdu 4 

Le passage de OpenLDAP vers un contrôleur de domaine Active Directory (ou AD), possibilité ouverte par Samba 4, a poussé les développeurs à reprendre l’architecture du logiciel en séparant en deux serveurs : la partie gestion de l’annuaire, SE4AD, et la partie gestion des données, SE4FS (FS pour File System).

L'installation se fait soit via une migration d'un serveur SE3, soit par une installation de zéro de SE4.

Les premiers paquets (en bêta) datent du 1er juillet 2019.

Contexte 

La solution SambaÉdu est née de la nécessité de gérer une flotte d'ordinateurs en réseau, avec leurs périphériques (imprimantes, photocopieurs, bornes Wi-Fi, etc.) et applications associés, dans le contexte scolaire. Comme tous les réseaux informatisés, il y a également une nécessité légale de traçage des usages individuels des utilisateurs, mais aussi de sécurité et de confidentialité des données des utilisateurs.

De plus, il fallait une solution permettant de générer un grand nombre de comptes utilisateurs, renouvelé chaque année scolaire, avec leur classe et équipe pédagogique associé, tout en conservant les données précédentes et en supprimant celles obsolètes.

Fonctionnalités 

La solution SambaÉdu propose un ensemble d'outils de supervision du parc informatique :
 Annuaire des utilisateurs, importés depuis un ENT ou autre base de données lié à l'Éducation Nationale, ou via un fichier CSV ;
 Gestion centralisée des ordinateurs, regroupés en fonction des salles ou des usages ;
 Gestion globale la politique de sécurité sur le parc Windows en se basant sur les stratégies de groupes ;
 Gestion du standard Active Directory et des protocoles de communication de Windows 10 ;
 Gestion des droits sur les fichiers : personnels, partagés en fonctions des groupes d'utilisateurs (élèves, professeurs ou administratifs) ou des classes ;
 Déploiement des installations de Windows 10 ou GNU/Linux, et clonage des postes clients via iPXE ;
 Déploiement automatisé des applications sur les postes clients via Wpkg, dont éventuellement les mises à jour de Microsoft via WSUSOffline, ainsi que des paramètres de ces applications (pages d'accueil de Firefox, liaison LDAP de Veyon) ;
 Liaison éventuelle avec d'autres services tel Guacamole (prise en main sécurisée à distance d'ordinateurs du réseau pédagogique), NextCloud (accès aux fichiers du réseau à distance), BigBlueButton (accès sécurisé aux salons de visioconférence).

Utilisateurs 

Fin 2021, on compte environ 500 instances de la solution SE4 réparties dans le monde suivant une distribution consultable sur un site dédié. Il s'agit principalement de collèges et de lycées, mais aussi d'écoles, d'IUT, de CFA, d'entreprises et d'associations.

Aspect technique

Base logiciel 

 Le système d'exploitation de base des serveurs est Debian.
 L'interface Web utilise Apache.
 Les montages réseaux se font via le protocle SMB, implémenté par Samba, ou NFS.
 La base de donnés tourne sous MariaDB.
 Un serveur TFTP est également présent pour permettre le démarrage sur le réseau via iPXE.
 Un module permet l'installation automatisé d'applications sur les postes via Wpkg.
 Le serveur SE4 permet de gérer le service DHCP de l’ensemble du réseau, en prenant en compte les multiples réseaux locaux virtuels (VLAN) des architectures des établissements scolaires. Il permet d’effectuer des réservations d’adresses IP pour les clients et les imprimantes par sous‑réseau ; cette réservation étant possible dès la connexion iPXE pour les nouveaux postes.

Le serveur SE4AD 

C’est le serveur principal Active Directory, et donc aussi DNS et partage Sysvol. Il s’appuie sur Samba 4. Il s’agit d’une configuration tout à fait standard, aucune personnalisation du paquet Debian n’est apportée, l’installeur se borne soit à migrer l’annuaire LDAP du SE3 existant, soit à créer un nouvel annuaire. Techniquement rien n’empêcherait d’associer ce serveur à d’autres dans une forêt AD, qu’elle soit gérée par des Samba AD ou des Windows Server.

Le serveur SE4FS 

C’est le serveur de fichiers Samba, gestionnaire d’imprimantes CUPS, DHCP et d’ammorçage iPXE. L’interface Web d’administration tourne sur ce serveur. Outre l’interface utilisateur, elle fournit les services Web pour les scripts dynamiques d’installation et de clonage, ainsi que le serveur d’applications WPKG.

Installation 

La plupart des installations sont fait via une solution de virtualisation du serveur physique, tel Proxmox. Les serveurs SE4AD et SE4FS sont alors des machines virtuelles de ce serveur, ce qui permet une sauvegarde complète de manière très simplifiée.

Mise à jour 

SambaÉdu 4 étant constitué de paquets Débian, les mises à jour se font simplement via APT, sur l'une des deux branches disponibles (stable ou de développement).

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Distribution dérivée de Debian
Logiciel éducatif
Logiciel sous licence libre